Le sigle PGP peut se référer à :
 Pretty Good Privacy, un logiciel de cryptographie ;
 , une entreprise californienne de logiciel ;
 Glycoprotéine P, une protéine ;
 Parti gabonais du progrès, un parti politique du Gabon.